Dynflugor (Tethinidae) är en familj av tvåvingar. Dynflugor ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar